Reincarnation:

 «Reincarnation» — армянская регги-группа из Еревана.
 «Reincarnation» — 26 эпизод 6 сезона мультсериала «Футурама».

См. также 
 Переселение душ